Спортивный сезон 1894/95 годов был 24-м сезоном соревновательного футбола в Англии.

Соревнования лиг

Футбольная лига 
После распада клуба «» и выбывания клуба «Нортуич Виктория» во Второй дивизион футбольной лиги были приняты три новые команды, в результате чего он стал насчитывать 16 команд. Этими новыми командами стали: «Бери», «Лестер Фосс» и «Бертон Уондерерс».

Южная лига 
Южная лига, соревнование для профессиональных и любительских клубов, была основана в 1894 году по инициативе клуба «Миллуолл Атлетик» (сейчас просто «Миллуолл»), чтобы удовлетворить потребности команд южной Англии, которые не могли вступить в Футбольную лигу. В число девяти членов-основателей входили:

События 
 1 сентября 1894 года — в день открытия сезона Футбольной лиги произошла необычная игра между «Сандерлендом» и «Дерби Каунти». Она проходила . Назначенный на матч арбитр, , опаздывал, поэтому его обязанности взял на себя Джон Конкерор. Когда Керкем прибыл, «Сандерленд» после первого тайма вёл со счетом 3:0, но было принято решение начать матч со счета 0:0, аннулировав всё, что было сыграно до этого момента. Это решение в итоге не смутило «Сандерленд», так как в результате они выиграли со счетом 8:0 (+3 мяча аннулированного тайма).
 13 октября 1894 года — впервые состоялось Мерсисайдское дерби. 44 000 зрителей наблюдали за тем, как «Эвертон» победил «Ливерпуль» со счётом 3:0 в матче лиги на стадионе «Гудисон Парк».

Победители 

В скобках указано количество раз, когда клуб становился победителем.* означает новый рекорд соревнований

Турнирные таблицы Футбольной лиги

Первый дивизион

Второй дивизион

Примечания

Литература

Ссылки 

Футбол в Англии в сезоне 1894/1895